Die ADAC GT Masters 2019 war die 13. Saison der ADAC GT Masters. Sie umfasste 14 Läufe an sieben Rennwochenenden. Der erste Lauf fand am 27. April in Oschersleben und der Finallauf am 30. September auf dem Sachsenring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Tschechien, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser in einem Audi R8 LMS GT3 Evo mit 205 Punkten. Die Teamwertung gewann HCB-Rutronik Racing mit 225 Punkten.

Sven Barth gewann mit 420 Punkten die Trophywertung und der Österreicher Max Hofer siegte mit 231 Punkten in der Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 58 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
In der Teamwertung wird das jeweils bestplatzierte Fahrzeug eines Teams gewertet. Weitere Fahrzeuge aller Teams fallen für diese Wertung aus dem Klassement. Die folgenden Fahrzeuge rücken im Klassement auf. Es kamen 19 Teams in die Punktewertung.

Medien 
Die Rennen der ADAC-GT-Masters-Serie werden auch 2019 live auf Sport1 bzw. Sport1+ übertragen. Zusätzlich werden die Rennen und die Qualifikationstrainings auf YouTube live gestreamt.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019